Национальная баскетбольная Лига Болгарии — является национальным чемпионатом по баскетболу среди мужских команд в Болгарии. Проводится Болгарской федерацией баскетбола.

Команды
Команды участвующие в сезоне 2018/2019

Чемпионы

См. также 
 Кубок Болгарии по баскетболу
 Чемпионат Болгарии по баскетболу среди женщин

Ссылки 
 Чемпионы на сайте БФБ

Соревнования по баскетболу в Болгарии
Национальные баскетбольные чемпионаты
Чемпионаты Болгарии